Childs Hill steht für:

 Childs Hill (London), Stadtteil von London Borough of Barnet, London

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Childs Hill (Kalifornien)	
 Childs Hill (Maine)	
 Childs Hill (Vermont)